Nindl ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Nindl (1948–2019), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Helmut Nindl (* 1955), österreichischer Bildhauer und Installationskünstler
 Hugo Nindl (* 1942), österreichischer Skirennläufer
 Karl Nindl (1943–2010), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch: Nindel